Herajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Herajärvi (sjö i Norra Österbotten), ,  (9,6 ha)
2. Herajärvi (sjö i Norra Karelen), ,  (8,83 km²)
3. Heräjärvi (Pieksämäki, Södra Savolax, Finland),  (2,03 km²)
4. Herajärvi (sjö i Södra Karelen, lat 61,35, long 29,13), ,  (1,29 km²)
5. Herajärvi (sjö i Södra Karelen, lat 60,93, long 27,43), ,  (1,92 km²)
6. Herajärvi (sjö i S:t Michel, Södra Savolax, Finland),  (5,88 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar